Ян Кукель:
 Кукель, Ян (, ) — земянин Минского воеводства Речи Посполитой (1593)
 Кукель, Ян Казимир () — земянин Полоцкого и Минского воеводства Речи Посполитой (1680)
 Примечания